Wintersohl bezeichnet

 Wintersohl (Drolshagen), einen Ortsteil von Drolshagen
 Haus Wintersohl, ein ehemaliges Rittergut in Werdohl